Die 31. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 2007 Amoudi Senior Challenge Cup, fand vom 8. Dezember bis zum 22. Dezember 2007 in Tansania statt. Elf ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Sudan gewann seinen dritten Titel.

Spielmodus 
Die 11 teilnehmenden Länder spielten in drei Gruppen mit je vier bzw. drei Teams. Die Gruppensieger, -zweiten, sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier 
Die Spiele der Gruppe C fanden in Arusha statt. Alle anderen in Dar es Salaam.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 2007Sudan

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com

2007
Cecafacup
Fußball (Tansania)
Sportveranstaltung in Daressalam
Sportveranstaltung in Arusha